Сервий Сульпиций Руф ():
 Сервий Сульпиций Руф — священный царь Римской республики в 60-х годах до н. э.
 Сервий Сульпиций Руф — консул в 51 году до н. э.
 Сервий Сульпиций Руф — сын консула Сервия Сульпиция Руфа и Постумии

См. также 
 Сульпиции Руфы